Zum sechsten Mal wurden 1971 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in den kolumbianischen Städten Cali, Cartago, Valle del Cauca, Buga, Palmira und Tuluá zwischen dem 31. Juli und dem 12. August 1971 statt.

Zwölf Mannschaften nahmen daran teil, die zunächst in drei Vorrundengruppen gegeneinander antraten. Die qualifizierten Teams spielten dann im Ligasystem in einer letzten Finalrunde gegeneinander. Entsprechend der ersten drei Plätze wurden die Medaillen verteilt.

Vorrunde

Gruppe A (Cali) 

|}

|}

Gruppe B (Cartago) 

|}

|}

Gruppe C (Buga and Tuluá) 

|}

|}

Finalgruppe (Buga, Cali and Palmira) 

|}

|}

Weblinks 
 RSSSF archive

1971
Fussball